Aln (rivier), een rivier in Engeland
 een Zweedse el, een verouderde lengtemaat van 59,37 tot 59,38 cm

 Armée de Libération Nationale, een gewapende verzetsbeweging in Algerije, actief van 1954 tot 1962
 Aanwending Loterijgelden Nederland, voorheen Algemene Loterij Nederland, een stichting opgericht 1970
 Africa Liberal Network, een verbond van liberale politieke partijen in Afrika sinds 2003
 Alianza Liberal Nicaragüense, een politieke partij in Nicaragua opgericht in 2005
 de National Rail-code voor Station Althorne in Engeland
 de Amtrakcode voor het treinstation van Alton in Illinois in de VS
 de IATA-vliegveldcode voor St. Louis Regional Airport in Illinois

 Aluminiumnitride, een chemische verbinding, toegepast in halfgeleiders

 Automotrice Leggera a nafta (lichtgewicht dieseltrein), een type treinstel van de Italiaanse fabrikant Ferrovie dello Stato:
 FS ALn 442-448-460
 FS ALn 501